Abdelkader Mazouz, footballeur franco-algérien ;
 Abdellatif Maâzouz, homme politique marocain ;
 Atmane Mazouz, homme politique algérien.
 David Mazouz, acteur américain ;
 Maâzouz Bouadjadj, interprète algérien ;
 Mazouz Ould-Abderrahmane, acteur, réalisateur algérien ;
 Sarah Mazouz (1977-), sociologue ;
 Sarah Myriam Mazouz (1987-), judokate ;